Grand Prix Włoch 1991 (oryg. Coca Cola Gran Premio d'Italia) – 12. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1991, która odbyła się 8 września 1991, po raz 41. na torze Monza.

62. Grand Prix Włoch, 42. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja 

Włochy
1991
1991 we Włoszech